Рейнилду Иснард Мандава (; 21 января 1994, Бейра, Мозамбик) — мозамбикский футболист, защитник испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Мозамбика.

Карьера 
Родился в Бейре. Мандава начал свою спортивную карьеру в мозамбикском футбольном клубе «Ферровиарио Бейра». В декабре 2015 года перешёл в «Бенфику», где играл за дубль команды. В июне 2017 года он был отдан в аренду «Спортинг» (Ковильян) на один сезон.

В 2018 году Рейнилду перешел в «Белененсеш Сад», а в январе 2019 года во французский клуб «Лилль» на правах аренды с опцией выкупа €3 млн до конца сезона.

31 мая 2019 года клуб подтвердил, что выкупил игрока. Дебютировал за клуб 22 февраля 2019 года в матче со «Страсбуром».

31 января 2022 года, испанский «Атлетико Мадрид» объявил о подписании контракта с защитником до лета 2025 года, стоимость трансфера составило порядка €3 млн евро.

Дебютировал в составе «матрасников» в матче против каталонской «Барселоны», 6 февраля 2022 года выйдя на замену вместо Тома Лемара, на 55-й минуте.

Национальная сборная 
Дебютировал за сборную в товарищеском матче против сборной Эсватини (1:1), 22 декабря 2013 года.

Впервые за сборную отличился 20 июня 2015 года, забив гол в ворота сборной Сейшельских Островов (5:1).

В 2015 году, стал вице-чемпионом Кубка КОСАФ в составе сборной Мозамбика.

Награды

«Ферровиарио Бейра» 
 Кубок Мозамбика (2): 2013, 2014

«Лилль»
 Чемпион Франции: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Франции: 2021

Личные 
 Команда года по версии UNFP Ligue 1: 2020/21

Статистика

Примечания 

Футболисты Мозамбика
Игроки сборной Мозамбика по футболу
Игроки ФК «Бенфика B»
Игроки ФК «Спортинг» Ковильян
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»